Ива́н Гу́сев:
 
 Гусев, Иван Андреевич (1901—1976) — генерал-майор, Герой Советского Союза (1943).
 Гусев, Иван Дмитриевич (1895—1980) — советский хозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда (1948).
 Гусев, Иван Дмитриевич (род. 1928) — советский животновод, Герой Социалистического Труда (1973).
 Гусев, Иван Миронович (1913 — ????) — советский работник сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда (1957).
 Гусев, Иван Михайлович (1922—2007) — Герой Советского Союза (1944).
 Гусев, Иван Петрович (1920—1945) — танкист, Герой Советского Союза.
 
 Гусев, Иван Фёдорович (1902—1991) — советский военачальник, генерал-лейтенант артиллерии.